Hermesianax de Colofó () fou un atleta de Colofó fill d'Agoneu, al qual els seus conciutadans van erigir una estàtua en honor de la seva victòria a Olímpia en lluita. No és probable que sigui la mateixa persona que el poeta Hermesianax, ja que Pausànies no fa referència a cap activitat esportiva d'aquest.

Notes 

Lluitadors de l'antiga Grècia
Colofonis
Lluitadors asiàtics
Lluitadors europeus